Инан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абдулкадир Инан (Фатхелкадир Мустафиевич Сулейманов; 1889—1976) — учёный, писатель, участник башкирского национально-освободительного движения.
 Инан, Афет (1908—1985) — турецкий историк и социолог, одна из приёмных дочерей Мустафы Ататюрка.
 Инан, Жале (1914—2001) — первая турецкая женщина-археолог.
 Инан, Мустафа (1911—1967) — турецкий инженер, ректор Стамбульского технического университета в 1957—1959 годах.
 Инан, Кямран (1929—2015) — турецкий политик и дипломат, постоянный представитель Турции в ООН в 1979—1983 годах.
 Инан, Сельчук (род. 1985) — турецкий футболист, полузащитник.